The Orchestral Tubular Bells — оркестровый альбом английского музыканта Майка Олдфилда, вышедший в 1975 году.

Об альбоме 
The Orchestral Tubular Bells всё тот же оригинальный Tubular Bells, только в оркестровой аранжировке, сделанной Дэвидом Бедфордом.

Список композиций

Первая сторона 
 Part One — 26:10

Вторая сторона 
 Part Two — 24:36

Ссылки 
 Статья об альбоме The Orchestral Tubular Bells на русском языке

Концертные альбомы Virgin Records
Альбомы Майка Олдфилда
Альбомы прогрессивного рока
Концертные альбомы 1975 года